

Geografia

Austria 
 Lackenbach – gmina targowa w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberpullendorf
 Lackenbach – rzeka, dopływ Ybbs